DiNardo ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel DiNardo (* 1949) US-amerikanischer Kardinal und römisch-katholischer Erzbischof von Galveston-Houston.
 Nancy DiNardo, US-amerikanische Politikerin